7-й чемпионат мира по волейболу среди женщин прошёл с 13 по 27 октября 1974 года в шести городах Мексики с участием 23 национальных сборных команд. Чемпионский титул в третий раз в своей истории выиграла сборная Японии.

Команды-участницы 
 Мексика — страна-организатор;
 СССР, Япония, Венгрия, Чехословакия, Болгария, Румыния, Куба, Польша, ГДР, США, Бразилия, Нидерланды, Перу — по итогам чемпионата мира 1970 года;
 Южная Корея, Филиппины — по итогам азиатской квалификации;
 Канада, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1973 года;
 ФРГ, Франция — по западноевропейской квоте;
 Багамские Острова — вместо отказавшейся сборной Гаити;
 Китай — вместо отстранённой от участия сборной Тайваня.

Отказалась от участия сборная КНДР.

Квалификация 
Азиатский квалификационный турнир с участием четырёх команд прошёл в ноябре 1973 года в Маниле. Первые три места, дававшие право на участие в предстоящем чемпионате мира, заняли сборные Южной Кореи, Филиппин и Тайваня. 4-е место заняла сборная Индонезии.

Накануне чемпионата мира решением ФИВБ вместо сборной Тайваня в состав участников первенства включена сборная Китая.

Система проведения чемпионата 
23 участника чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 6 групп. 12 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали три группы по четыре команды. По две лучшие команды из этих групп вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Итоговые 7—12-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах второго этапа соответственно 3—4-е места.

По подобной системе места с 13-го по 23-е разыграли 11 команд, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый групповой этап

Группа A 
Мехико 

 13 октября: СССР — Доминиканская Республика 3:0 (15:5, 15:4, 15:1); ГДР — Нидерланды 3:2 (15:6, 9:15, 8:15, 15:11, 15:11).
 14 октября: СССР — Нидерланды 3:1 (15:4, 15:2, 16:18, 15:9); ГДР — Доминиканская Республика 3:0 (15:5, 15:11, 15:8).
 15 октября: СССР — ГДР 3:0 (15:7, 15:3, 15:9); Доминиканская Республика — Нидерланды 3:0 (15:6, 15:7, 15:9).

Группа В 
Гвадалахара 

 13 октября: США — Франция 3:1 (15:10, 17:15, 7:15, 15:7); Мексика — Багамские Острова 3:0 (15:6, 15:4, 15:5).
 14 октября: США — Багамские Острова 3:1 (15:5, 15:4, 11:15, 16:14); Мексика — Франция 3:0 (15:5, 15:4, 15:3).
 15 октября: Франция — Багамские Острова 3:0 (15:6, 15:8, 15:7); Мексика — США 3:0 (15:5, 15:7, 15:4).

Группа С 
Монтеррей 

 13 октября: Япония — ФРГ 3:0 (15:4, 15:4, 15:0); Польша — Китай 3:1 (16:14, 15:9, 12:15, 17:15).
 14 октября: Польша — ФРГ 3:0 (15:1, 15:12, 15:-); Япония — Китай 3:0 (15:2, 15:4, 15:0).
 15 октября: Китай — ФРГ 3:0; Япония — Польша 3:0 (15:1, 15:6, 15:0).

Группа D 
Тихуана 

 13 октября: Перу — Пуэрто-Рико 3:0 (15:5, 15:2, 15:7).
 14 октября: Куба — Пуэрто-Рико 3:0 (15:0, 15:5, 15:2).
 15 октября: Куба — Перу 3:0 (15:12, 15:7, 15:8).

Группа E 
Пуэбла 

 13 октября: Румыния — Бразилия 3:1 (15:9, 11:15, 15:3, 15:7); Венгрия — Филиппины 3:0 (15:4, 15:2, 15:2).
 14 октября: Бразилия — Венгрия 3:2 (14:16, 8:15, 15:7, 15:11, 15:9); Румыния — Филиппины 3:0 (15:3, 15:6, 15:5).
 15 октября: Бразилия — Филиппины 3:0 (15:5, 15:2, 15:10); Венгрия — Румыния 3:2 (12:15, 10:15, 17:15, 15:10, 15:13).

Группа F 
Толука 

 13 октября: Южная Корея — Бразилия 3:2 (10:15, 10:15, 15:12, 15:7, 15:7); Канада — Чехословакия 3:1 (9:15, 15:10, 15:12, 16:14).
 14 октября: Канада — Болгария 3:2 (2:15, 5:15, 16:14, 15:9, 15:9); Южная Корея — Чехословакия 3:1 (15:12, 15:5, 12:15, 15:12).
 15 октября: Южная Корея — Канада 3:0 (15:13, 15:7, 15:10); Болгария — Чехословакия 3:2 (16:14, 15:17, 8:15, 15:13, 15:6).

Классификационный раунд за 13—23 места

Группа J 
Мехико 

 18 октября: Болгария — Франция 3:0 (15:8, 15:3, 15:0).
 19 октября: Болгария — Нидерланды 3:0 (15:6, 15:11, 15:13).
 20 октября: Нидерланды — Франция 3:0 (15:2, 15:6, 15:10).

Группа K 
Пуэбла 

Места со 2-го по 4-е распределены по соотношению игровых очков: Бразилия — 0,904, ФРГ — 0,739, Доминиканская Республика — 0,667. 

 18 октября: Чехословакия — ФРГ 3:0 (15:5, 15:13, 15:4); Бразилия — Доминиканская Республика 3:0 (15:6, 15:6, 15:2).
 19 октября: Чехословакия — Бразилия 3:0 (15:12, 15:8, 15:4); Доминиканская Республика — ФРГ 3:0 (15:4, 15:9, 15:5).
 20 октября: Чехословакия — Доминиканская Республика 3:0 (15:3, 15:7, 15:3); ФРГ — Бразилия 3:0 (15:8, 15:10, 15:7).

Группа L 
Толука 

 18 октября: Филиппины — Пуэрто-Рико 3:0 (15:10, 15:5, 15:2); Китай — Багамские Острова 3:0 (15:1, 15:1, 15:1).
 19 октября: Филиппины — Багамские Острова 3:0 (15:11, 15:13, 15:5); Китай — Пуэрто-Рико 3:0 (15:2, 15:3, 15:1).
 20 октября: Багамские Острова — Пуэрто-Рико 3:2 (9:15, 1:15, 15:9, 15:13, 15:13); Китай — Филиппины 3:0 (15:5, 15:1, 15:5).

Второй групповой этап

Группа G 
Тихуана 

 18 октября: СССР — Канада 3:2 (13:15, 15:1, 13:15, 15:7, 15:3); Румыния — Польша 3:1 (15:11, 15:10, 9:15, 15:9).
 19 октября: Польша — Канада 3:0 (15:9, 15:2, 15:8); Румыния — СССР 3:1 (15:8, 11:15, 15:11, 15:10).
 20 октября: Румыния — Канада 3:0 (15:9, 15:11, 15:9); СССР — Польша 3:0 (16:14, 15:10, 15:6).

Группа Н 
Гвадалахара 

 18 октября: Южная Корея — ГДР 3:0 (15:5, 15:7, 15:10); Мексика — Перу 3:0 (15:10, 15:6, 15:9).
 19 октября: Южная Корея — Перу 3:0 (15:10, 15:4, 15:3); ГДР — Мексика 3:2 (12:15, 15:7, 13:15, 15:11, 15:10).
 20 октября: ГДР — Перу 3:0 (15:8, 15:3, 15:8); Южная Корея — Мексика 3:0 (15:5, 15:2, 15:3).

Группа I 
Монтеррей 

 18 октября: Куба — США 3:0 (15:6, 15:13, 15:2); Япония — Венгрия 3:0 (15:8, 15:7, 15:4).
 19 октября: Япония — США 3:0 (15:0, 15:4, 15:9); Венгрия — Куба 3:1 (15:8, 15:10, 9:15, 15:4).
 20 октября: Венгрия — США 3:0 (15:11, 15:1, 15:7); Япония — Куба 3:1 (15:5, 15:12, 13:15, 15:7).

Классификационный этап

За 19—23 места 

 22 октября: ФРГ — Пуэрто-Рико 3:0 (15:9, 15:6, 15:10); Доминиканская Республика — Багамские Острова 3:1 (15:5, 13:15, 15:7, 15:7).
 23 октября: ФРГ — Багамские Острова 3:0 (15:3, 15:5, 15:13); Франция — Пуэрто-Рико 3:1 (15:9, 15:7, 12:15. 15:11).
 24 октября: ФРГ — Доминиканская Республика 3:1 (15:8, 13:15, 15:9, 15:5); Франция — Багамские Острова 3:0 (15:5, 15:12, 15:9).
 26 октября: Пуэрто-Рико — Багамские Острова 3:1; Франция — Доминиканская Республика 3:0 (15:3, 15:7, 15:11).
 27 октября: Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:0 (15:12, 16:14, 15:9); ФРГ — Франция 3:1 (15:5, 10:15, 15:1, 15:13).

За 13—18 места 
Пуэбла 

 22 октября: Болгария — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:4, 15:5); Бразилия — Филиппины 3:0 (15:10, 15:3, 15:3); Китай — Чехословакия 3:2 (15:12, 15:13, 9:15, 12:15, 15:7).
 23 октября: Чехословакия — Филиппины 3:0 (15:8, 15:10, 15:10); Бразилия — Нидерланды 3:0 (15:12, 15:12, 15:13); Болгария — Китай 3:1 (15:12, 15:9, 12:15, 15:10).
 24 октября: Болгария — Филиппины 3:1 (13:15, 15:5, 15:6, 15:6); Китай — Нидерланды 3:0 (15:5, 15:7, 15:4); Бразилия — Чехословакия 3:2 (9:15, 15:12, 11:15, 17:15, 15:7).
 26 октября: Китай — Филиппины 3:0 (15:5, 15:4, 15:9); Болгария — Бразилия 3:0 (15:13, 15:7, 15:11); Нидерланды — Чехословакия 3:2 (10:15, 7:15, 15:7, 17:15, 15:11).
 27 октября: Нидерланды — Филиппины 3:0 (15:10, 15:6, 15:4); Китай — Бразилия 3:0 (15:7, 15:4, 15:11); Болгария — Чехословакия 3:1 (15:7, 15:5, 13:15, 15:7).

За 7—12 места 
Монтеррей 

 22 октября: Куба — Перу 3:0 (15:10, 15:7, 15:10); Польша — Канада 3:0 (15:9, 15:2, 15:8); Мексика — США 3:1 (13:15, 15:1, 15:6, 15:7).
 23 октября: Перу — США 3:0 (15:4, 15:5, 15:6); Куба — Канада 3:1 (8:15, 15:12, 15:8, 15:7); Польша — Мексика 3:2 (15:12, 13:15, 14:16, 15:13, 15:10).
 24 октября: Куба — США 3:0 (15:13, 15:4, 15:1); Мексика — Канада 3:2 (9:15, 8:15, 15:7, 15:3, 15:13); Перу — Польша 3:2.
 26 октября: Перу — Мексика 3:0 (15:12, 15:10, 15:5); Канада — США 3:0 (15:0, 15:10, 15:13); Куба — Польша 3:0 (16:14, 15:12, 15:4).
 27 октября: Польша — США 3:0 (15:12, 15:5, 15:8); Перу — Канада 3:1; Куба — Мексика 3:0 (15:7, 15:8, 15:8).

Финальный этап 
Гвадалахара 

 22 октября: Япония — ГДР 3:0 (15:2, 15:8, 15:10); Румыния — Венгрия 3:0 (15:3, 15:3, 15:12); СССР — Южная Корея 3:0 (16:14, 23:21, 15:13).
 23 октября: ГДР — Румыния 3:0 (15:9, 15:2, 15:12); СССР — Венгрия 3:0 (15:4, 15:5, 15:13); Япония — Южная Корея 3:1 (15:4, 15:10, 14:16, 15:5).
 24 октября: СССР — ГДР 3:0 (15:13, 15:11, 15:7); Южная Корея — Венгрия 3:0 (15:5, 15:7, 15:5); Япония — Румыния 3:0 (15:6, 15:2, 15:12).
 26 октября: Южная Корея — ГДР 3:1 (15:13, 15:7, 11:15, 15:9); Япония — Венгрия 3:0 (15:8, 15:5, 15:6); СССР — Румыния 3:0 (15:10, 15:8, 15:9).
 27 октября: ГДР — Венгрия 3:0 (15:4, 15:6, 15:4); Южная Корея — Румыния 3:0 (17:15, 15:5, 15:7); Япония — СССР 3:0 (15:10, 15:6, 15:4).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Юко Аракида, Такако Иида, Киёми Като, Норико Мацуда, Марико Окамото, Такако Сираи, Хироми Яно, Дзюри Ёкояма, Харуэ Сайто, Тосими Фурута, Мацуэ Кояма, Кацуко Канэсака. Главный тренер — Сигэо Ямада.

 : Роза Салихова, Татьяна Третьякова, Инна Рыскаль, Вера Дуюнова, Любовь Тюрина, Людмила Щетинина, Людмила Борозна, Татьяна Гонобоблева, Наталья Ерёмина, Людмила Чернышёва, Лилия Осадчая, Илонда Межиня. Главный тренер — Гиви Ахвледиани.

  Южная Корея.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Чемпионаты мира по волейболу среди женщин
1974 год в волейболе
Волейбол